Dorfkirche Woltersdorf ist der Name folgender Kirchen:

 Dorfkirche Woltersdorf (Bensdorf) in Woltersdorf, Gemeinde Bensdorf, Brandenburg
 Dorfkirche Woltersdorf (Biederitz) in Woltersdorf, Gemeinde Biederitz, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Woltersdorf (Zahna-Elster) in Woltersdorf, Gemeinde Zahna-Elster, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Woltersdorf (Nuthe-Urstromtal) in Woltersdorf, Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Brandenburg

Siehe auch:
 Dorfkirche Waltersdorf
 Dorfkirche Groß Woltersdorf
 Dorfkirche Klein Woltersdorf